Эрдекан:

 Эрдекан — второй по величине город в провинции Йезд, центральный Иран.
 Эрдекан — город на юге Ирана, в провинции Фарс.